Rock Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rock Grove Township (Illinois)
 Rock Grove Township (Iowa)